Ермолаевка — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Ермолаевка — бывшее село в подчинении горадминистрации Риддера Восточно-Казахстанской области, ликвидировано в 2009 году.

Россия 
 Ермолаевка — деревня в Аургазинском районе Башкортостана.
Ермолаевка — упразднённая деревня в Гурьевском районе Кемеровской области.
 Ермолаевка — исчезнувшее село в Советском районе Крыма.
 Ермолаевка — село в Убинском районе Новосибирской области.
 Ермолаевка — деревня в Калачинском районе Омской области.
 Ермолаевка — село в Пензенском районе Пензенской области.
 Ермолаевка — деревня в Лунинском районе Пензенской области.
 Ермолаевка — деревня в Спасском районе Пензенской области.

Украина 
 Ермолаевка — посёлок в Первомайском районе Николаевской области.